Појам Пунта Алта може да се односи на:
 Пунта Алта (Аргетина)
 Пунта Алта (Ла Паз), насеље у Мексику у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у општини Ла Паз